Соданкюля:

 Соданкюля — община на севере Финляндии. Расположена в провинции Лапландия.
 Соданкюля — аэродром, расположен в Соданкюля, Финляндия.